

Geografia 
 Monte Carmo, una vetta dell'Appennino ligure tra le province di Genova, Alessandria e Piacenza.
 Monte Carmo di Loano, una vetta delle Alpi Liguri in provincia di Savona.
 Carmo di Brocchi, una vetta delle Alpi Liguri in provincia di Imperia.
 Carmo è il nome romano di Carmona, in Spagna.
 Carmo, un municipio nello stato di Rio de Janeiro in Brasile.
 Carmo de Minas, comune del Brasile (Minas Gerais)
 Carmo da Cachoeira, un municipio nello stato di Minas Gerais in Brasile.
 Carmo do Rio Claro, un municipio nello stato di Minas Gerais in Brasile.
 Carmo do Paranaíba, un municipio nello stato di Minas Gerais in Brasile.

Persone 
 Manuel Carmo, artista plastico e autore portoghese
 Carmo de Souza, cestista brasiliano